Улица Анри Барбюса — название нескольких улиц:

В России 
 Анри Барбюса — улица в Астрахани.
 Анри Барбюса — улица в Брянске.
 Анри Барбюса — улица в Волгограде.
 Анри Барбюса — улица в Екатеринбурге.
 Анри Барбюса — улица в Нижнем Новгороде.
 Анри Барбюса — улица в Перми.

В других странах 
 Улица Анри Барбюса — улица в Киеве.
 Улица Анри Барбюса — одно из прежних названий улицы Аристида Бриана в Риге.